Молдабай:

Населённые пункты 
 Молдабай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Молдабай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

Фамилия 
 Молдабаев, Ережепбай (1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, младший сержант.
 Молдабаев, Серик Курашевич (род. 1959) — советский производственный деятель, кандидат технических наук.